Czwórka tytułowa książki
 Strona tytułowa (film 1931)
 Strona tytułowa (film 1948)
 Strona tytułowa (film 1974)